Adamčík může být:

 Josef Adamčík (1863–1919) – český stavitel, zeměměřič
 Margita Adamčíková (* 1958) – slovenská politička
 Oľga Adamčíková (1903–1992) – slovenská herečka
 Samuel Adamčík (1904–1984) – filmový herec

Podobná příjmení 
 Adamczik
 Adamczyk

Česká příjmení